Wilmington Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wilmington Township (Arkansas)
 Wilmington Township (Illinois)
 Wilmington Township (Indiana)
 Wilmington Township (Kansas)
 Wilmington Township (Minnesota)
 Wilmington Township (North Carolina)
 Wilmington Township (Lawrence County, Pennsylvania)
 Wilmington Township (Mercer County, Pennsylvania)